Асен Чолаков може да се отнася за:

 Асен Чолаков (1879 – 1947), български офицер и революционер;
 Асен Чолаков (1898 – 1924), български революционер, деец на ВМРО.